В истории было несколько монархов, носивших это имя и такой порядковый номер. Среди них:
 Эрик IV (1216—1250) — король Дании.
 Эрик IX Святой (прим. 1120—1160) — шведский король, по правильной номерации IV-й.